Wiens est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Berny Wiens (né en 1945), homme politique provincial canadien
Douglas Wiens, statisticien et professeur canadien
, professeur américain de géophysicien
, écologiste et ornithologue américain

Voir aussi
Wien, nom allemand de Vienne

Homonymie de patronyme